appartenente agli Zapotechi 
 Lingue zapoteche